Basilica di San Maurizio (Épinal) – basilica a Épinal
 Basilica di San Maurizio (Imperia) –  concattedrale della diocesi di Albenga-Imperia a Porto Maurizio
 Basilica di San Maurizio (Pinerolo) – chiesa di Pinerolo

Pagine correlate

 Cattedrale di San Maurizio
 Chiesa di San Maurizio